Claude Bachand (1951-) est un député bloquiste à la Chambre des communes du Canada.
 Claude Bachand (1956-) est un député libéral à l'Assemblée nationale du Québec.